De Groene Kathedraal, een landschappelijk kunstwerk bij de Nederlandse stad Almere
De Groene Kathedraal, een bijnaam voor het stadion Euroborg in de Nederlandse stad Groningen